Rolli bezeichnet(e)
 Rollstuhl, auch in der Fügung E-Rolli (= Elektrorollstuhl)
 Rollator
 Rollkragenpullover
 Rolli-Eiskreme, ehemalige Speiseeismarke

Rolli ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Rolli (* 1942), Schweizer Pantomime und Restaurator
 Hans Rolli (1903–1982), deutscher Architekt und Glockensachverständiger
 Markus Rolli (* 1991), deutscher Triathlet
 Paolo Antonio Rolli (1687–1765), italienischer Librettist
 Sebastian Müller-Rolli (* 1944), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Roli
 Rolly